Henri Stambouli (1961-), footballeur français devenu entraîneur ;
 Benjamin Stambouli (1990-), footballeur français, fils d'Henri Stambouli.

Patronyme algérien